Tanghe bezeichnet:

 Tanghe (唐河县), Kreis der Standt Nanyang in der chinesischen Provinz Henan
 Tanghe (Gongchangling) (汤河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gongchangling von Liaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Tanghe (Hedong) (汤河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hedong von Linyi in der chinesischen Provinz Shandong
 Tanghe (Fengning) (汤河乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Fengning in der chinesischen Provinz Hebei
 Tanghe (Lushi) (汤河乡), Gemeinde im Kreis Lushi in der chinesischen Provinz Henan

Tanghe ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Tanghe (* 1990), französischer Basketballspieler
 Basile Octave Tanghe (1879–1947), belgischer Missionar und Ethnologe 
 Dirk Tanghe (* 1956), belgischer Theaterregisseur
 Francis Tanghe (1916–2002), belgischer Politiker
 Jan Tanghe (1929–2003), belgischer Architekt
 Jenny Tanghe (1926–2009), belgische Schauspielerin
 Jochem Tanghe (* 1987), belgischer Fußballspieler
 Karin Tanghe (* 1957), belgische Schauspielerin
 Kris Tanghe (* 1973), belgischer Volleyballtrainer
 Martine Tanghe (* 1955), belgische Journalistin
 Stefaan Tanghe (* 1972), belgischer Fußballspieler
 Wietse Tanghe (* 1990), belgischer Schauspieler